Sami Sakari Salo, finski hokejist, * 2. september 1974, Turku, Finska.

Salo je kariero začel v klubu Karhu-Kissat Helsinki v finski 2. ligi, v finski prvi ligi je igral za TPS Turku in Jokerit Helsinki. V sezoni 1994/95 je osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 1995/96 in 1996/97 pa podprvaka. Leta 1996 je bil kot skupno 239. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je zaigral v sezoni 1998/99. V ligi NHL, kjer je igral za kluba Vancouver Canucks in Tampa Bay Lightning, je odigral 878 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 99 golov in 240 podaj, ter 102 tekmi končnice, na katerih je dosegel 12 golov in 19 podaj. V sezoni 2004/05 je s klubom Västra Frölunda HC osvojil naslov prvaka v švedski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno in dve bronasti medalji, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo. Na olimpijskih igrah je odigral 22 tekem ter dosegel dva gola in pet podaj, na svetovnih prvenstvih pa šestnajst tekem ter tri gole in pet podaj.

Leta 2017 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 13
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 21
| 9
| 4
| 13
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 36
| 7
| 13
| 20
| +19
| 16
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -4
| 10
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +2
| 6
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 14
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 19
| 4
| 2
| 6
| -6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 47
| 7
| 14
| 21
| -2
| 32
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| +3
| 8
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 9
| 6
| 15
| +17
| 10
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +9
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 35
| 3
| 5
| 8
| -4
| 24
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 61
| 7
| 12
| 19
| +20
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 98/99
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 37
| 6
| 8
| 14
| +6
| 2
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -8
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 31
| 2
| 16
| 18
| +9
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
|
| 66
| 4
| 14
| 18
| +1
| 14
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| +4
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 02/03
|
| 79
| 9
| 21
| 30
| +9
| 10
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| -2
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
|
| 74
| 7
| 19
| 26
| +8
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 41
| 6
| 8
| 14
| +10
| 18
|
| 14
| 1
| 6
| 7
| +17
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 05/06
|
| 59
| 10
| 23
| 33
| +9
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 06/07
|
| 67
| 14
| 23
| 37
| +21
| 26
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 07/08
|
| 63
| 8
| 17
| 25
| +8
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 08/09
|
| 60
| 5
| 20
| 25
| +5
| 26
|
| 7
| 3
| 4
| 7
| 0
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 09/10
|
| 68
| 9
| 19
| 28
| +14
| 18
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +2
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 10/11
|
| 27
| 3
| 4
| 7
| -3
| 14
|
| 21
| 3
| 2
| 5
| -4
| 2
|-
| Manitoba Moose
| AHL
| 10/11
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| -2
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 11/12
|
| 69
| 9
| 16
| 25
| +7
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 12/13
|
| 46
| 2
| 15
| 17
| +5
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 13/14
|
| 71
| 4
| 13
| 17
| +11
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 14
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1211
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" | 475
| bgcolor="#7FFF00" | +181
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Karhu-Kissat Helsinki
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih